Conservação e restauro — no âmbito das artes
 Conservação de alimentos — conjunto dos métodos que evitam a deterioração dos alimentos durante um período mais ou menos longo, que é conhecido como o tempo de prateleira
 Conservação do solo — na agricultura ou pecuária, conjunto de práticas aplicadas para promover o uso sustentável do solo para o plantio

Biologia 
 Conservação ex-situ — processo de proteção de espécies em perigo de extinção pela remoção de parte da população do habitat ameaçado e transportando-as para uma nova localização
 Conservação in-situ — 
 Biologia da conservação — disciplina desenvolvida para combater a crise da biodiversidade
 Conservação marítima — também referida como "conservação dos recursos marinhos", a proteção e preservação dos ecossistemas em mares e oceanos
 Conservação da natureza — designação dada aos princípios e técnicas que buscam a utilização racional dos recursos naturais
 Conservação Internacional — organização não governamental sediada em Washington D.C., que visa a proteção de áreas de alta biodiversidade ao redor do globo
 Medicina da conservação — ciência interdisciplinar da busca pela promoção da saúde ecológica na sociedade e na natureza através da interação entre as saúdes humana, animal e ambiental
 Conservação ambiental — polo complementar de preservação ambiental
 Área protegida — também referida como "área de conservação" e "unidade de conservação", territórios delimitados e geridos com o objetivo de conservar o seu património natural, que inclui elementos ecológicos, históricos, geológicos e culturais

Físico-química 
 Conservação da massa — publicada pela primeira vez em 1760, em um ensaio de Mikhail Lomonosov
 Conservação de carga — princípio em física que estipula que a carga elétrica não pode ser criada ou destruída
 Lei da conservação da energia — constância da quantidade total de energia em um sistema isolado
 Momento linear — conservação de momento, conservação da quantidade de movimento, Quantidade de movimento linear

 Conservacionismo

Desambiguação